Pietro Lombardi peut faire référence à :
 Pietro Lombardi (1894-1984), architecte italien ;
 Pietro Lombardi (1922-2011), lutteur italien ;
 Pietro Lombardi (né en 1992), chanteur allemand.